Paschajew oder Paşayev ist der Familienname folgender Personen:

 Maxim Paschajew († 2008), ukrainischer Fußballspieler
 Nizami Paşayev (* 1981), aserbaidschanischer Gewichtheber